Оподепе има више значења:

 Општина Оподепе (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Оподепе (Оподепе, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику